Berczeller ist der Familienname folgender Personen:

 László Berczeller (1890–1955), ungarischer Arzt und Sojamehlpionier
 Richard Berczeller (1902–1994), österreichischer Arzt